Borșa est le nom de différentes localités de Roumanie :
 Borșa, commune du județ de Cluj
 Borșa, ville du județ de Maramureș

Borša est le nom d'un village slovaque du district de Trebišov, dans la région de Košice.

Roger Borsa est le nom d'un duc normand d'Apulie au .

 est le nom d'un voïvode de Transylvanie.

Enfin, Borsa est le nom italien pour la Bourse d'Italie.